Grey Towers (Hornchurch), een voormalig ommuurd landgoed in de Engelse plaats Hornchurch
 Grey Towers Castle, een historisch gebouw op de campus van Arcadia University in de Amerikaanse staat Pennsylvania 
 Grey Towers National Historic Site, het historisch landhuis van bosbouwkundige en politicus Gifford Pinchot in de Amerikaanse staat Pennsylvania